La Carotte et le Bâton, film documentaire français de Stéphane Arnoux sorti en 2005 ;
 La Carotte et le bâton (Blame Canada), cinquième  épisode de la saison 1 de Madam Secretary diffusé en 2014 ;
 La Carotte et le bâton (Carrot and stick), deuxième épisode de la saison 6 de Better Call Saul diffusé en 2022.

Voir aussi 
 La Carotte ou le bâton (Carrot or Stick), dixième épisode de la saison 7 de Dr House diffusé en 2011.